Příjmení Jirsa může označovat:
 Jaromír Jirsa (* 1966) – český soudce, prezident Soudcovské unie ČR
 Stanislav Jirsa (1919–1990) – český pedagog a překladatel
 Tomáš Jirsa (* 1957) – český politik, senátor a starosta za ODS
 Václav Jirsa (* 1938) – český fotograf